Gürcü Mehmed Paixà I, gran visir de l'Imperi Otomà (1622-1623)
 Gürcü Mehmed Paşa II, gran visir de l'Imperi Otomà (1651-1652)